Drugie zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/2018 zostały rozegrane w fińskiej Ruce w dniach 25-26 listopada na skoczni Rukatunturi.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego po raz drugi w sezonie wygrał Austriak Stefan Kraft tuż przed Johannem André Forfangiem i Richardem Freitagiem. W rywalizacji wzięło udział siedemdziesięciu pięciu zawodników (pomijając Zeno Di Lenardo, który nie mógł startować w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata), w tym dwóch reprezentantów Turcji, lecz żaden z nich nie wywalczył awansu do głównego konkursu. Wszystkie skoki oddano z dziewiątej belki.

Konkurs drużynowy wygrała ponownie reprezentacja Norwegii startująca w składzie niezmienionym w porównaniu do poprzednich zawodów. Za nią na podium znaleźli się reprezentanci Niemiec oraz Japonii. Pomimo dyskwalifikacji Piotra Żyły w pierwszej serii za nieprzepisowy kombinezon, reprezentacja Polski wywalczyła szóstą pozycję. W zawodach udział wzięło dwanaście ekip, analogicznie jak w poprzednim konkursie drużynowym.

Konkurs indywidualny wygrał po raz drugi w swojej karierze Jernej Damjan. Za nim na podium stanęli Johann André Forfang oraz Andreas Wellinger. Junshirō Kobayashi, zwycięzca pierwszych w sezonie zawodów w Wiśle, tym razem zajął miejsce dziesiąte, co pozwoliło mu utrzymać pozycję lidera klasyfikacji generalnej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Ruce był Jani Hyvärinen oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Ivo Greger, a jego asystentem – Michael Lais. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Ruka
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce
2017 w Finlandii